Адриан Энгельс (; 1906—2003) — нидерландский органист.

Вырос в Хаарлеме, начал учиться музыке у органиста городского Собора Синт-Баво. Затем окончил Амстердамскую консерваторию под руководством Корнелиса де Вольфа и Сема Дресдена. В 1932—1972 гг. титулярный органист Собора Святого Иакова в Гааге. Был известен как исполнитель музыки Иоганна Себастьяна Баха и Сезара Франка, первым из нидерландских органистов исполнил сочинения Пауля Хиндемита, Хуго Дистлера и Эрнста Пеппинга. Преподавал в Гаагской консерватории, среди его учеников, в частности, Лен де Брукерт.

Автор церковной музыки, хоровой и органной (преимущественно хоралов).

Ссылки 
 Страница на сайте NCRV (в том числе аудиозаписи) 

Выпускники Амстердамской консерватории
Академические музыканты Нидерландов
Преподаватели Гаагской консерватории